Cavallier ist der Name von

 Jacques Cavallier (* 1962), französischer Parfumeur
 Marie Cavallier (* 1976), Prinzessin von Dänemark

Siehe auch:
 Cavalier